Manziarly ist der Familienname folgender Personen:

 Constanze Manziarly (1920–1945), österreichisch-griechische Diätassistentin
 Marcelle de Manziarly (1899–1989), französisch-russische Komponistin